Бушман Юрій В'ячеславович (14 травня 1990, Київ, СРСР) — український футболіст, півзахисник латвійського клубу «Кауно Жальгіріс».
 Анет-Жаклін Бушман (болг. Анет-Жаклин Бушман; нар. 18 грудня 1982, Варна) — болгарська спортсменка, академічна веслувальниця.